Skrót HCBC może oznaczać:
 Hatfield College Boat Club
 Hertford College Boat Club
 Homerton College Boat Club